Eduardo Navarro puede referirse a:

 Eduardo Navarro Álvarez (1929-2009), abogado y poĺítico español,
 Eduardo Navarro Beltrán (?-), economista chileno,
 Eduardo Navarro Gonzalvo (1846-1902), periodista español,
 Eduardo Navarro Soriano (1979-), futbolista español.